Футбольная Конференция 2008-09 — 30-й сезон Футбольной Конференции Англии и 5-й сезон в его нынешнем формате лиги. Сезон начался в августе 2008 года и завершился в мае 2009 года, розыгрышем финала плей-офф.

В Футбольной Конференции играют как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Национальная Конференция является пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже Премьер-лиги и трех дивизионов Футбольной лиги, а высший дивизион Футбольной Конференции не входит в Футбольную лигу.

Футбольная Конференция состоит из трех дивизионов. Это Национальная Конференция, Северная Конференция и Южная Конференция. По завершении каждого сезона победитель Национальной Конференции и победитель плей-офф выходят в Футбольную лигу Англии, а шесть худших команд (по три из Северной и Южной Конференции), набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в 7 уровень лиг футбольных лиг Англии.

В апреле 2007 года было объявлено, что Футбольная Конференция подписала спонсорский контракт на три года с фирмой Blue Square, занимающаяся игровым бизнесом. По условиям сделки все три лиги конференции будут носить название Blue Square с сезона 2007-08.
Национальная Конференция будет носить название Blue Square Premier, Северная Конференция — Blue Square North, а Южная Конференция — Blue Square South.

Национальная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды, вышедшие из Северной Конференции 2007-08
 Кеттеринг Таун
 Барроу
Команды, вышедшие из Южной Конференции 2007-08
 Льюис
 Истборн Боро
Команды, вылетевшие из Второй Футбольной лиги 2007-08
 Мансфилд Таун
 Рексем

Турнирная таблица

Плей-офф

Северная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды, вышедшие из Северной Премьер-лиги 2007-08
 Флитвуд Таун
 Гейтсхед

Команды, вышедшие из Премьер-дивизиона Южной Футбольной лиги 2007-08
 Кингс Линн

Команды, вылетевшие из Национальной Конференции 2007-08
 Фарсли Селтик
 Стаффорд Рейнджерс
 Дройлсден

Турнирная таблица

Плей-офф

Южная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды, вышедшие из Премьер дивизиона Южной Футбольной лиги 2007-08
 Тим Бат

Турнирная таблица

Плей-офф

Ссылки 
 Официальный сайт

2008
Футбол в Англии в сезоне 2008/2009
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009